Bosznia-Hercegovina
 Šumice (szerbül Шумице), település Višegrad községben
 Csehország
 Šumice, település a Brno-vidéki járásban
 Šumice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Románia
 Cseherdős (románul: Șumița, csehül: Šumice) település a Bánságban, Krassó-Szörény megyében
 Szerbia
 Šumice (szerbül Шумице), Belgrád városrésze